Мариетта Сангай Сирлиф (, род. 12 апреля 1970), профессионально известная как Ретта () — американская актриса и стендап-комедиантка. Она наиболее известна благодаря роли Донны Мигл в комедийном сериале NBC «Парки и зоны отдыха» (2009—2015). Ретта периодически появлялась в шоу первые два сезона, прежде чем присоединиться к основному составу с третьего.

Биография 
Ретта родилась и выросла в Нью-Джерси и окончила Университет Дьюка в Дареме, Северная Каролина.

Родители Ретты из Либерии, а 24-й президент страны (с 2006 по 2018 год), Элен Джонсон-Серлиф, является её тётей.

В конце 1990-х годов она начала выступать как стендап комик, а затем продолжила карьеру, появляясь в эпизодах ситкомов и варьете-шоу.

После завершения сериала «Парки и зоны отдыха» она присоединилась ко второму сезону сериала Bravo «Руководство подруг к разводу».

В 2018 году на канале NBC выходит сериал Хорошие девчонки, где Ретта входит в основной состав. Сериал считается успешным по мнению критиков, 7 мая 2018 года сериал был продлён на второй сезон.

Примечания

Ссылки 

Женщины-комедианты
Выпускники университета Дьюка
Киноактрисы США